Die Liste enthält alle von der Fédération Internationale de Football Association (FIFA) anerkannten A-Länderspiele der englischen Fußballnationalmannschaft der Frauen sowie Spiele ohne Nummer, die von anderen nationalen Verbänden gezählt werden. Die Football Association führt für die Frauen erst eine Länderspielstatistik ab dem 25. September 1993.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.

 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der englischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der englischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1971 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik 
Berücksichtigt wurden alle Spiele, die nach dem 17. April 1971 (Datum des ersten von der FIFA anerkannten Frauenfußball-Länderspiel) durchgeführt wurden, inkl. der nicht von der FIFA gezählten Spiele.

Anlässe

Gegner

Länderspielbilanzen 
Folgende Länder kassierten ihre höchste Niederlage gegen England: Nordirland (0:10), Norwegen (0:8), Schottland (0:8, zudem ein 0:8 gegen Spanien), Schweden (2× 0:4, zudem 0:4-Niederlagen gegen Norwegen (3), Australien, Dänemark, Deutschland und die USA, sowie ein 1:5 gegen Brasilien), Ungarn (0:13) und Lettland (0:20)

Spielorte

Spielstädte

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der englischen Fußballnationalmannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Länderspielstatistik der FA
 Länderspiele in der FIFA-Datenbank (Zeitraum manuell einstellen)

England
!Landerspiele der Frauen